2 miejscowości w Polsce: 
 Węgierce – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. inowrocławskim, w gminie Pakość 
 Węgierce – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. złotowskim, w gminie Tarnówka
 węgierce – ludność służebna

Linki zewnętrzne